Kontroll kan avse:

 Kontroll (TV-program) – ett TV-program om dator- och TV-spel som sändes i SVT åren 2004-2005
 Kontrollgrupp – en grupp individer som ingår som jämförelse i en vetenskaplig studie
 Kontroll (film) – en ungersk film från 2003
 Kontroll- och tillfällesstrukturteori – inom kriminologin ett ideologiskt konservativt alternativ till de progressiva konfliktteorierna
 Social kontroll – processer och mekanismer som reglerar individers och gruppers beteende
 Självkontroll – en typ av psykisk viljehandling 
 En persons kontroll över sin position eller omgivning – se vidare makt
 Kontroll (psykologi) – hur en person reglerar sig själv eller önskar reglera sin omgivning
 Handkontroll – en inmatningsenhet
 Intern kontroll – ett begrepp inom redovisning och revision
 Postural kontroll – nervsystemets förmåga till reglering av kroppens orientering och stabilitet
 Kontroll till sjöss – en typ av taktiskt överläge
 Hälsokontroll – en undersökning av hälsotillståndet
 Säkerhetskontroll (flygplats) – en kontroll som genomförs på en flygplats för att identifiera och/eller upptäcka förbjudna föremål

Se även 
 Controller
 Kontrollbehov
 Kontrolldefinition
 Kontroller
 Kontrollfokus